WSP – polska grupa muzyczna
 WSP – Wodzisławska Szkoła Piłkarska
 WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Zobacz też 
 Wyższa Szkoła Policji